Commodore Business Machines
Companhia Brasileira de Multimídia
Confederação Brasileira de Motociclismo
Confraternidade Batista Mundial
Conservatório Brasileiro de Música
Corpo de Bombeiros Militar
Missão Bíblica Cristadelfiana

Desambiguações de siglas